Amblève kan syfta på följande platser:

Belgien 

 Amblève (vattendrag), Vallonien, Province de Liège, 
  Amblève. franskt namn för tyskspråkiga Amel, Belgien, kommun i Vallonien, Province de Liège, 

Robotskapade Belgienförgreningar